Шиловська: прізвище (жіноча форма прізвища Шиловський) і топонім.

 Відомі носії 

 Шиловська Аглая Іллівна (. 1993) — російська актриса.
 Шиловська Олена Сергіївна (1893-1970) — третя дружина і вдова Михайла Булгакова, хранителька його літературної спадщини, основний прототип Маргарити в романі «Майстер і Маргарита».  Топоніми 
 Шиловська — село у Вельському районі Архангельської області.
 Шиловська — село в Плесецькому районі Архангельської області.
 Шиловська — село в Шенкурському районі Архангельської області.
 Шиловська — село в Пестяковському районі Івановської області.